Un gioco pericoloso (Stalked) – film del 1994 diretto da Douglas Jackson
 La danza delle falene (Stalked) – romanzo di Brian Freeman del 2007